Termin HLL ima više značenja.

 HLL je hronična limfatična leukemija.
 -{HLL}- () je oznaka za programski jezik visokog nivoa.